Neuf navires de la Marine française ont porté le nom de Duperré ou dAmiral Duperré, d'après l'amiral Duperré :
 la  est renommée Duperré à la mort de l'amiral, en 1846 ;
 l', un cuirassé à barbettes en service de 1883 à 1906 ;
 le Duperré, un navire cargo réquisitionné entre 1916 et 1918 hôpital 
 le , un aviso de classe Dubourdieu lancé en 1918 ;
 le Duperré, un chalutier construit en 1917 réquisitionné comme patrouilleur auxiliaire en 1939, perdu en 1940 ;
 le Duperré, un chalutier construit en 1938 réquisitionné en 1939 comme arraisonneur-dragueur ;
 le Duperré, une vedette de patrouille auxiliaire en service de 1939 à 1940 ;
 le Velite, un destroyer italien de classe Soldati cédé à la France en 1948 au titre de dommages de guerre et renommé Duperré ;
 le , un escorteur d'escadre de classe T 53 en service de 1957 à 1992.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 
 

Nom de bateau de la Marine française